Гончары — название населённых пунктов:

Белоруссия

Брестская область 
 Гончары — деревня в Ляховичском районе.
 Гончары — деревня в Пинском районе.
 Гончары — деревня в Пружанском районе.

Гродненская область 
 Гончары — деревня в Дятловском районе.
 Гончары — деревня в Ивьевском сельсовете Ивьевского района.
 Гончары — деревня в Трабском сельсовете Ивьевского района.
 Гончары — агрогородок в Лидском районе.
 Гончары — деревня в Мостовском районе.
 Гончары — деревня в Свислочском районе.

Минская область 
 Гончары — деревня в Вишневском сельсовете.
 Гончары — деревня в Воложинском сельсовете.

Россия 
 Гончары — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Гончары — хутор в Даниловском районе Волгоградской области.
 Гончары — хутор в Палласовском районе Волгоградской области.
 Гончары — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
 Гончары — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Гончары — бывшая деревня в Хиславичском районе Смоленской области

Украина 
 Гончары — село,  Новониколаевский район,  Запорожская область, ликвидировано в 1994 году
 Гончары — село в Пустомытовском районе Львовской области
 Гончары — село,  Шишацкий район,  Полтавская область

См. также 
 Гончары-Кожемяки